Siebenberg steht für:

 Siebenberg (Gemeinde Groß Gerungs), Ortschaft der österreichischen Stadtgemeinde Groß Gerungs
 Siebenberg, Burgleiten, Burg in Niederösterreich

Siebenberg ist der Name von:

 Bob Siebenberg (* 1949), US-amerikanischer Musiker (Supertramp)
Siehe auch:
 Siebenberge
 Siebenbergen
 Siebengebirge
 Sieben Berge